Radovanović (Alphabet cyrillique : Радовановић) est un nom de famille dérivé du prénom masculin .

  (1900–2004), Salonika front veteran ;
 Aleksandar Radovanovic (1994-), footballeur serbe ;
  (1984-), footballeur croate ;
  (1981-), footballeur serbe ;
  (1943-), sculpteur serbe ;
  (1985-), footballeur bosniaque ;
 Ivan Radovanović (1988-), footballeur serbe ;
  (nom réel Marijana Radovanović, né en 1972), chanteuse serbe ;
 Milorad Radovanović (1947-2020), un linguiste et académicien serbe ;
  (1986-), footballeur serbe ;
 Miroslav Radovanović (1919-2008), un médecin et académicien serbe ;
 Ninoslav Radovanović (né en 1940), un médecin et académicien serbe ;
  (1975-), arbitre de football montenégrin ;
 Ratko Radovanović (1956-), ancien jour de basketball bosno-serbe ;
 Slavko Radovanović (1962-), ancien footballeur yougoslave ;
  (1988-), joueur serbe de Rugby à XIII ;
  (1959-), avocat serbe et dirigeant d'entreprise ;
 Vanja Radovanović  (1982-), auteur-compositeur-interprète monténégrin ;
 Vujadin Radovanović (1962-), auteur et dessinateur de bande-dessinée serbe.

Source de la traduction